Orthodicranum är ett släkte av bladmossor. Orthodicranum ingår i familjen Dicranaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Orthodicranum